Гасанли — азербайджанская фамилия, и топоним в Азербайджане.

Известные носители 
 Гасанли, Али Назим оглы (род. 1996) — азербайджанский футболист, вратарь.
 Гасанли, Джамиль Поладхан оглы — доктор исторических наук, профессор.
 Гасанли, Турал Асиф оглы (род. 1993) — азербайджанский волейболист.

Топоним 
 Гасанли — село в Бардинском районе.
 Гасанли — село в Джебраильском районе.
 Гасанли — село в Джалильабадском районе.
 Гасанли — село в Масаллинском районе.
 Гасанли — село в Сабирабадском районе.
 Гасанли — село в Сальянском районе.
 Гасанли — село в Товузском районе.